Heer Halewijn zong een liedekijn (ook: 'Heer Halewijn sanc een liedekijn'), een ongedateerd, anoniem lied uit de Nederlandse literatuur
Halewijn (België), een wijk van Gent
Halewijn (Frankrijk) (Franse naam: Halluin), een gemeente in Frans-Vlaanderen
Halewijn (tramhalte) van het Antwerpse tramnetwerk
Halewijn (uitgeverij), een Vlaamse uitgeverij

Personen met de naam/achternaam Halewijn
William Halewijn, een Nederlandse schilder
Halewijn Bulckaen, een Belgisch/Zweedse modeontwerper, illustrator en fotograaf